Пирамович () — польская фамилия. Известные носители:

 Пирамович, Гжегож (1735—1801) — польский просветитель, римско-католический священник, проповедник, педагог, писатель и поэт, философ.
 Пирамович, Зофья (1880—1958) — польская художница.